Сожа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 110 км на північ від Тулузи, 60 км на захід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 128,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сожак на сайті французького Національного інституту географії
 Сожак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сожак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сожак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сожак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон